Würth bezeichnet:
 Würth-Gruppe, international tätiger deutscher Großhandelskonzern in der Befestigungs- und Montagetechnikbranche
 Kunsthalle Würth, Museum in Schwäbisch Hall
 Museum Würth, Museum in Künzelsau
 Sammlung Würth, Kunstsammlung des Unternehmers Reinhold Würth
 Kulturforum Würth Chur, Ausstellungsstätte für internationale Kunst
 Stiftung Würth, die die Kulturarbeit des Unternehmens Adolf Würth GmbH & Co. KG unterstützt
 Würth Elektronik Unternehmensgruppe, eine rechtlich eigenständige Gruppe von Unternehmen der Elektronikindustrie innerhalb der Würth-Gruppe

Würth ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Würth (1871–1952), deutscher Ingenieur und Unternehmer
 Alma Würth (1913–2006), Unternehmerin, Mutter von Reinhold Würth
 Benedikt Würth (* 1968), Schweizer Politiker (CVP)
 Bettina Würth (* 1961), Vorsitzende des Beirats der Würth-Gruppe, Tochter von Reinhold Würth
 Carmen Würth (* 1937), deutsche Philanthropin und Geschäftsfrau
 Edgar Würth (1931–2022), Bürgermeister und Landtagsabgeordneter
 Felix Würth (* 1923), österreichischer Weit- und Dreispringer
 Giorgia Würth (* 1979), italo-schweizerische Schauspielerin und Moderatorin
 Hansi Würth (1944–2008), deutscher Moderator

 Johann Nepomuk Würth (1753–1811), österreichischer Wachsbossierer, Graveur und Medailleur
 Joseph von Würth (1817–1855), Verwaltungsjurist und Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Joseph Würth (1900–1948), deutscher Verleger
 Karl Würth, Pseudonym des Komponisten Johannes Brahms (1833–1897)
 Otto Carl Würth (1803–1884), Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Paloma Würth (* 1979), Schweizer Schlagersängerin
 Rainer Würth (* 1967), deutscher Journalist und Schriftsteller
 Reinhold Würth (* 1935), deutscher Unternehmer, Vorsitzender des Stiftungsaufsichtrats der Würth-Gruppe
 Rosemarie Würth (* 1938), auch: Rosemarie Beuermann-Würth und Rosemarie Bauermann-Würth, deutscher Grafikerin, Zeichnerin, Malerin, Lithografin und Illustratorin
 Stefanie Würth (* 1957), deutsche Skandinavistin
 Svenja Würth (* 1993), deutsche Skispringerin
 Tara Würth (* 2002), kroatische Tennisspielerin